Restauração (preservação) — conjunto de atividades que visam restabelecer danos decorrente do tempo
 Restauração (álbum de Nani Azevedo)
 Restauração (álbum de Renascer Praise)
 Restauração (processo) — processo industrial de manutenção e/ou reparo
 Santo Aleixo da Restauração — freguesia no concelho de Moura, Portugal
 Olhão (da Restauração) — cidade sede de concelho do Algarve, Portugal
 Hospital da Restauração — principal hospital de trauma e cirurgia de Pernambuco, Brasil
 Restauração do Sistema — componente do Windows que retorna o sistema a um ponto de restauração

Na História 
Restauração da Independência de Portugal (1.º de Dezembro de 1640)
Guerra da Restauração — que se seguiu à Restauração da Independência de Portugal, ao longo de 28 anos (1640-1668)
Restauração (Inglaterra) — nome dado ao período da história da Inglaterra iniciado em 1660 com a restauração da monarquia sob Carlos II
Restauração francesa — período contrarrevolucionário que se seguiu ao triunfo da Revolução Francesa
Restauração (Europa) — nome dado ao período histórico entre 1814 e 1848
Restauração bourbônica na Espanha — período histórico iniciado em 1874 que se seguiu ao fim da Primeira República Espanhola

Desambiguação
Desambiguações de topônimos